Мийзакюла (Mõisaküla) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Мийзакюла (Mõisaküla linn) — місто в повіті Вільяндімаа.
 Мийзакюла — село у волості Ляенеранна повіту Пярнумаа.
 Мийзакюла — село у волості Ляене-Ніґула повіту Ляенемаа.
 Мийзакюла — село у волості Кійлі повіту Гар'юмаа.
 Мийзакюла — село у волості Пиг'я-Пярнумаа повіту Пярнумаа.
 Мийзакюла — село у волості Паюзі повіту Йиґевамаа.
 Мийзакюла — село у волості Мугу повіту Сааремаа.
 Мийзакюла — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.
 Мийзакюла — село у волості Торґу повіту Сааремаа.
 Мийзакюла — колишнє село в колишній волості Салме повіту Сааремаа.
 Мийзакюла — колишнє село в колишній волості Каарма повіту Сааремаа.